Па́вел Лапши́н:
 Лапшин, Павел Дмитриевич (1916—?) — советский футболист, нападающий.
 Лапшин, Павел Иванович (1920—1976) — Герой Советского Союза.